Lalor ist der Familienname folgender Personen:

 James Fintan Lalor (1807–1849), irischer Journalist und Autor
 Mike Lalor (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Patrick Lalor (1926–2016), irischer Politiker
 Peter Lalor (1827–1889), irisch-australischer Ingenieur und Politiker